Ива́н Фили́ппович Хаба́ров (род, 6 июля 1947, посёлок Мучкапский, Тамбовская область) — государственный и политический деятель Ленинградской области, председатель Законодательного собрания Ленинградской области с 2007 по 2011 годы.

Биография 
 В 1969 году начал трудовую деятельность в совхозе «Детскосельский»
 В 1975 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт
 В 1976—1982 годах работал в Тосненском горкоме КПСС
 В 1982—1986 годах занимал пост первого заместителя председателя исполкома Тосненского городского Совета народных депутатов
 В 1984 году окончил Ленинградскую высшую партийную школу
 В 1986—1991 годах возглавлял исполком Лужского, а затем — Тосненского городских Советов народных депутатов, работал первым секретарем Тосненского городского комитета КПСС
 В 1991—1996 годах — глава администрации Тосненского района
 В 1996—2005 годах — глава муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области»
 В 2006—2007 годах — глава муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области», Председатель Президиума Совета муниципальных образований Ленинградской области
 11 марта 2007 года избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области
 21 марта 2007 года вступил в должность Председателя законодательного собрания Ленинградской области

Член политической партии «Единая Россия».

Женат, имеет двоих детей. Увлекается спортом и рыбалкой.

Награды и звания 
 Орден Почёта (1997)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002)
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
 Кавалер испанского королевского ордена «За гражданские заслуги».
 Знак отличия «За вклад в развитие Ленинградской области»
 Почётный гражданин Ленинградской области (2012)
 Памятная медаль «20 лет Законодательному собранию Ленинградской области» (2014)

Ссылки 
 Хабаров — взлет по линии КПСС — залет в Единую Россию
 Персональная страница. Хабаров Иван Филиппович
 Во фракции «Единой России» будет 28 депутатов

Примечания 

Члены КПСС
Члены «Единой России»
Почётные граждане Ленинградской области
Персоналии:Луга
Персоналии:Тосно
Председатели Законодательного собрания Ленинградской области
Выпускники Санкт-Петербургского аграрного университета